Соревнования по плаванию проводятся на летних Универсиадах начиная с 1959 года (за исключением летних Универсиад 1975 и 1989 годов).

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Swimming - FISU
 Международная федерация плавания (Fédération Internationale de Natation)